

Топоніми 
Шідзуока
Префектура Шідзуока

Освіта 
Шідзуоцький університет